Чемпионат Европы по боксу 1959 года прошёл в городе Люцерн (Швейцария) с 24 по 31 мая. Это был 13 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 180 боксёров, которые представляли 25 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
Итоги 
ЕАЛБ
Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Люцерне
1959 год в боксе
Май 1959 года
Спорт в Швейцарии в 1959 году
Чемпионаты Европы в 1959 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Бокс в Швейцарии